

Patronyme 

Tessa Virtue (1989-) est une patineuse artistique canadienne.
Tom Virtue (1957-) est un acteur et monteur américain.

Pièce de théâtre et cinéma 
, titre original d'une pièce de théâtre de Noel Coward créée en 1925. Adaptée plusieurs fois au cinéma